Анджо́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Анджони, Джулио (1939—2017) — итальянский писатель и антрополог.
 Анджони, Стефано (род. 1939) — итальянский конник, участник летних Олимпийских игр 1972 года.